Osoby o tym nazwisku:
 Anthony Raftery – irlandzki poeta
 Thomas Raftery – irlandzki polityk, agronom i nauczyciel akademicki